Grendel může znamenat

Grendel (mytologie) – mytologická příšera z anglosaxonského eposu Beowulf
Mozilla Grendel – poštovní klient psaný v Javě